Mercan bezeichnet:
 Mercan (Adaklı), Ortschaft im türkischen Landkreis Adaklı
 Mercan Sıradağları, siehe Munzur Dağları, Gebirgskette in der Türkei
 Mercan (Name), türkischer Personenname; für Namensträger siehe dort
 Mercan Dede Ensemble, türkisch-kanadische Musikgruppe